Madara ist Ortsname von:
 Madara (Bulgarien), Dorf im Nordosten Bulgariens

Familienname; Namensträger sind:
 John Madara, amerikanischer Komponist und Musikpromoter

weiteres
 Madara (Vorname)
 Madara (Fahrzeug), Nutzfahrzeughersteller in Shumen, Bulgarien
 Madara (Album), Mini-Album der japanischen Musikgruppe The Gazette
 Madara (Berg) Μαδάρα auf dem griechischen Peloponnes
 Madara (Anime), eine japanische Anime-Serie

Siehe auch:
 Madaras (Begriffsklärung)
 Reiter von Madara